Olympiska spelen i Lake Placid kan syfta på:

Olympiska vinterspelen 1932
Olympiska vinterspelen 1980